Maria Esterházy ist der Name folgender Personen:
 Maria Josepha Hermengilde Esterházy de Galantha (1768–1845), Tochter des Fürsten Franz Josef I. von Liechtenstein
 Maria Ernestine Esterházy Starhemberg (1754–1813), Angehörige des österreichisch-ungarischen Hochadels